

Geografia 
 Arno – fiume dell'Italia centrale
 Arno – torrente del bacino del Ticino
 Arno – comune delle Isole Marshall
 Arnö – area urbana della Svezia
 Lago d'Arno – lago italiano

Persone 
 Arno – primo arcivescovo di Salisburgo
 Arno – cantautore e attore belga
 Alice Arno – attrice francese
 Ferdinando Arnò – compositore e produttore discografico italiano
 Riccardo Arnò – ingegnere italiano
 Siegfried Arno – attore tedesco

Personaggi immaginari 
 Arno Victor Dorian – personaggio del videogioco Assassin's Creed: Unity
 Arno Tozz – personaggio fantastico della serie di libri Artemis Fowl

Altro 
 Arno – nave ospedale della Regia Marina
 Corriere dell'Arno – giornale politico amministrativo 
 Dipartimento dell'Arno – dipartimento del Primo Impero francese
 Divisione Garibaldi "Arno" – divisione partigiana
 Villa Arnò – villa di Caselline nel comune di Albinea